Dohnal ist der Familienname folgender Personen:

 František Dohnal (1876–1956), tschechischer Geistlicher und Schriftsteller
 Jindřich Dohnal (* 1972), tschechischer Fußballspieler
 Jiří Dohnal (* 1963), tschechischer Badmintonspieler
 Johanna Dohnal (1939–2010), österreichische Politikerin
 Meir Lubor Dohnal (* 1938), tschechischer Drehbuchautor, Dramaturg, Regisseur, Schauspieler und Hochschullehrer
 Zdeněk Dohnal (* 1948), tschechoslowakischer Radrennfahrer